Il singolare del Pattaya Women's Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Barbara Paulus era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ruxandra Dragomir ha battuto in finale 7–6, 6–4 Tamarine Tanasugarn.

Teste di serie

  Ruxandra Dragomir (campionessa)
  Shi-Ting Wang (secondo turno)
  Florencia Labat (quarti di finale)
  Henrieta Nagyová (semifinali)

 Nana Miyagi (secondo turno) 
 Nancy Feber (primo turno) 
 Janette Husárová (quarti di finale) 
 Sung-Hee Park (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1996